Слухоцкий — фамилия; имеет женскую форму Слухоцкая.
Известные носители:
 Слухоцкий, Владимир Евгеньевич (1902—1976) — советский военный деятель и учёный, генерал-майор инженерно-артиллерийской службы, действительный член Академии артиллерийских наук, доктор технических наук.
 Слухоцкий, Евгений Людвигович (1867 —19??) — русский и советский военный деятель, генерал-майор. Герой Первой мировой войны.